Ка́лдаш (; ) — португальська власна назва. Старопортугальською — Ка́лдас.

Топоніми

Калдаш (Бразилія)
 Посуш-де-Калдаш

Калдаш-да-Раїня — місто і муніципалітет.
 Калдаш-де-Сан-Жорже — парафія.
 Калдаш-де-Сан-Жорже і Піжейруш — парафія.
 Сан-Жуан-даш-Калдаш-де-Візела — парафія.
 Сан-Мігел-даш-Калдаш-де-Візела — парафія.